Lerch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Lerch (1914–1997), österrikisk SS-Sturmbannführer
 Louis Lerch (1902–1985), österrikisk-tysk skådespelare
 Nicolaus Lerch (omkring 1430–1473), nederländsk skulptör

Se även 
 Lerche 

Tyska efternamn